Bogdan Fabiański – polski dziennikarz muzyczny
 Julian Fabiański (1866–1943) – polski profesor inżynier wiertnictwa i wydobywania nafty
 Łukasz Fabiański (ur. 1985) – polski piłkarz
 Marcin Fabiański (ur. 1956) – polski historyk sztuki

miejscowość

 Wilczeniec Fabiański – wieś w województwie kujawsko-pomorskim